Словения принимала участие в Зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине (Италия) в пятый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли 23 мужчины и 13 женщин.

Горные лыжи 
Мужчины

Выходя на старт не один Словенский спортсмен не входит в ТОП-20 Кубок мира, но по окончании соревнований нескольким всё же удалось попасть в ТОП-20, лучшим из которых стал Митя Валенчич, занявший 12-ое место в Гигантском слаломе.

Женщины

Биатлон 
Словенская женская биатлонная команда, во главе с Тадея Бранкович-Ликозар, сумела завоевать 6-е место в Эстафете. И после 3 этапа они шли на пятом месте.

Лыжные гонки 
Индивидуальные на расстояние

Спринт

Фигурное катание

Фристайл

Санный спорт

Лыжное двоеборье

Прыжки с трамплина

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 Спортсмены Словении на ОИ 2006 

2006
Страны на зимних Олимпийских играх 2006 года